El término Tíbet puede referirse a:

 la histórica región centroasiática del Tíbet, en el Himalaya.
 la Región Autónoma del Tíbet, perteneciente a la República Popular China;
 el imperio tibetano, un reino que existió entre los años 629 y 841;
 el reino del Tíbet, un estado no reconocido independiente entre 1912 y 1951;
 la meseta tibetana, una región geográfica del centro-oriente de Asia;
 a la Administración Central Tibetana;

Como nombre de personas Tibet puede referirse a:

 David Tibet, poeta y artista británico; o
 el seudónimo de Gilbert Gascard, un dibujante de cómic de origen franco-belga.